Громівська сільська рада — Херсонська область, Новотроїцький район
 Громівська сільська рада — Черкаська область, Уманський район